Galli da Bibiena – włoska rodzina architektów, malarzy i scenografów działająca we Włoszech w XVII i XVIII wieku.

 Alessandro Galli da Bibiena (1687–1748), włoski architekt
 Antonio Galli da Bibiena (~1700–1774), włoski architekt
 Carlo Galli da Bibiena (1728–1787), włoski architekt
 Ferdinando Galli da Bibiena (1657–1743), włoski architekt i malarz
 Francesco Galli da Bibiena (1659–1739)
 Giovanni Carlo da Bibiena (1728–1778)
 Giovanni Maria Galli da Bibiena (1625–1665), włoski malarz
 Giuseppe Galli da Bibiena (1696–1757), włoski architekt
 Maria Oriana Galli Bibiena (1656–1749), włoska malarka, córka Giovanniego Marii